Andrea Aureli (né en 1923 à Terni), acteur Italien ;
 Aurelio Aureli (1652-1708), librettiste italien ;
 Giuseppe Aureli (1858-1929), peintre et aquarelliste italien ;
 Lodovico Aureli (1816-1865), graveur et peintre italien ;
 Ludovico Aureli (1592-1637), jésuite et historien italien.

Voir aussi
 Aureli Altimira (né en 1968), footballeur espagnol.
 Aurelii, les membres d'une famille plébéienne romaine.